Combe Saragosse ou la Combe Saragosse est un quartier de Besançon situé au Nord de la ville.

Toponymie 
Besançon fut jadis une ville espagnole, Saragosse n'est autre qu'une ville en Espagne (Zaragoza, en espagnnol), cela pourrait peut être expliquer son nom.

Histoire 
La combe saragosse est l'une des dernières zones urbanisées de Besançon

Géographie 
Le secteur est situé au nord est de la ville, limitrophe des torcols, des Orchamps et de Palente

Associations 
Association de la Combe Saragosse, association de quartier très active qui par ses nombreuses activités développe la convivialité dans le quartier
34 Chemin de Vieilley: https://www.assocombesaragosse.fr/

Commerces 
 Une boucherie
Une boulangerie
Un salon de coiffure
 Une pharmacie
 Un bureau de tabac
 Un cabinet de dentiste
 Un cabinet de médecins généralistes

Infrastructures 
 Gendarmerie nationale a été reconverti en logement

Transports 
C'est la compagnie de bus Ginko qui gère le transport de la commune
 Les lignes de bus  et les  désservent le quartier.

Quartier de Besançon